Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

Примечания

Ссылки 
 Сырьевой комплекс России. Нефть // ИАЦ Минерал, 2008

Роснефть увеличила суточную добычу нефти на Верхнечонском месторождении до 22,5 тысяч тонн

 
Россия
Нефт
Нефт